Ginzing ist der Ortsname von:

 Ginzing (Altenmarkt an der Alz), Weiler der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Ginzing (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern